«Paritat» té aquests significats:

 Economia
 paritat de xarxa, igualació del cost d'obtenció d'una energia al d'altres fonts més econòmiques;
 paritat de poder adquisitiu, ajustament econòmic per comparar, d'una manera realista, el nivell de vida entre diferents països;
 Física
 paritat (física), inversió de les coordenades espacials;
 Matemàtiques
 paritat en els números;
 paritat del zero, concepte de paritat aplicat al número zero;
 paritat duna funció, una classificació de funcions matemàtiques;
 funció paritat, una funció algebraica;
 Política
 paritat de gènere, polítiques d'igualtat i participació equilibrada de dones i homes en presa de decisions;
 Telecomunicacions
 paritat (telecomunicacions), correcció d'errors de transmissió;
 bit de paritat, un dígit binari;
 paritat horitzontal i vertical, un procés per detectar errors.

Pàgines de desambiguació